Der Sparkasse Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Oktober 2017 in St. Ulrich in Gröden stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 175 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 203 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 172 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in St. Ulrich in Gröden